Mundus (lateinisch „Welt“) steht für

 ein Unternehmen zur Herstellung und Vermarktung von Bugholzmöbeln, siehe Mundus AG;
 einen Betreiber von Senioren-Residenzen und Senioren-Häusern, mit Sitz in Berlin;
 eine rituelle Grube im antiken Rom, siehe Mundus Cereris;
 einen Offizier zur Zeit Justinians I., siehe Mundus (Feldherr);
 ein Alias des Schweizer Schriftstellers Jakob Vetsch (1879–1942).
 Mundus-Film, Wien, ein ehemaliges österreichisches Filmproduktionsunternehmen

Mundus ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Mundus (1957–2013), deutscher Hochschullehrer (FH Münster)
 Doris Mundus (* 1951), deutsche Bibliothekarin
 Marcus Mundus (* 1989), deutscher Musikpädagoge und -lehrer, Sänger und Musical-Darsteller

Ferner gibt es:
 einen Verlagsnamen bis 1934 (Berlin; B.-Charlottenburg) und ab 1945 (Basel, Zürich und Stuttgart);
 einen nationalsozialistischen Medien-Konzern Mundus GmbH der Informationsabteilung (Propaganda-Abt.) des AA; ein untergeordneter Verlag hieß New World Publishing mit der Zeitschrift XX. Century (20. Century), siehe Klaus Mehnert;
 eine Familie von Schrifttypen der Stempel AG Frankfurt: Mundus Antiqua halbfett; Mundus Buchschrift; Mundus Buchschrift Kursiv; Mundus Buchschrift halbfett; Mundus Großbuchstaben. Design Willy Schwerdtner. Die Fertigung ist 1986 erloschen, Bestände zunächst bei der TH Darmstadt, jetzt im Hessischen Landesmuseum ebd.
 mundus – Das Kunstmagazin aus München 

Siehe auch:
 Mundi